Vega Alta puede referirse a:

 Vega Alta, Puerto Rico, municipio de Puerto Rico; 
Vega Alta, Cuba pueblo en cuba
 Vega Alta de Granada, una mancomunidad de municipios de la provincia de Granada (España).